Михаи́л Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Михаил Андреевич (1847—1872) — русский художник.
 
 Кудрявцев, Михаил Петрович (1938—1993) — советский архитектор, историк русской архитектуры и градостроительства.
 Кудрявцев, Михаил Рафаилович (в монашестве Михаил; 1860—1929) — епископ РПЦ, епископ Арзамасский, викарий Нижегородской епархии.